Carl Friedländer kan syfta på:

* Carl Friedlaender (1817–1876), tysk nationalekonom
 Carl Friedländer (1827–1902), svensk industriman
 Carl Friedländer (1847–1887), tysk medicinare